Либертад — многозначный термин.

Люди 
 Либертад, Альберт (1875—1908) — французский анархо-индивидуалист.
 Либертад, Таня (род. 1952) — перуанская певица.

Топонимы 
 Либертад — город в Уругвае.
 Либертад — посёлок в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Накахука.
 Либертад — муниципалитет в Венесуэле, штат Ансоатеги.
 Либертад — муниципалитет в Венесуэле, штат Тачира.

Прочее 
 «Либертад» — парагвайский футбольный клуб.
 «Либертад» — парусный фрегат ВМС Аргентины.

См. также 
 Ла-Либертад
 ARA Libertad
 Либертас